San Teodulo seniore, domestico di Firmiliano governatore della Palestina, ricordato il 17 febbraio
 San Teodulo, martire con sant'Agatopodo, ricordati il 4 aprile
 San Teodulo, detto di Attalia, martire a Roma con Espero, Zoe e Ciriaco, ricordati il 2 maggio
 San Teodulo, martire con Evenzio e Alessandro, ricordati il 3 maggio
 San Teodulo, primo vescovo d'Aguano, nel Vallese, ricordato il 3 luglio
 San Teodulo, vescovo di Grandmont, ricordato il 16 agosto
 San Teodulo, martire con Macedonio e Taziano, ricordati il 19 luglio
 San Teodulo martire, nato a Meri e ucciso assieme a Macedonio e Tiziano nel 362, ricordato il 12 settembre 
 San Teodulo (o Teodoro II), vescovo di Sion, ricordato il 27 ottobre